Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1953 года собрал 14 участников.

Медалисты 
  — Вим Хёйсман.
  — Рейнир Корнелис Келлер.
  — Вим Розенбург и Ян Бом.

Дополнительный турнир 
Два игрока — Рейнир Корнелис Келлер и Вим Хёйсман закончили турнир на первом месте с 18 очками. Чтобы определить, кто является чемпионом Голландии, они сыграли матч из трех партий (в марте 1953, Харлем). Его выиграл Вим Хёйсман со счетом 4:2.

Результаты

Примечания

Ссылки 

 Турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB
 Chuisman Huisman damkampioen van Nederland (Leeuwarder Courant, 27 april 1953)

1953 год в шашках
Спортивные соревнования в Харлеме
Спорт в Нидерландах в 1953 году